

Codici 
 BMR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Baltrum (Germania)

Sigle
Basal metabolic rate – Metabolismo basale.